Nora kyrka kan syfta på:

 Nora kyrka, Uppland
 Nora kyrka, Västmanland
 Nora kyrka, Ångermanland